Il doppio del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan-Sebastian Cabal e Alejandro Falla che hanno battuto in finale Juan-Pablo Amado e Víctor Estrella che si sono ritirati sul punteggio di 3–4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Sebastián Decoud (primo turno)

 Andre Miele /  João Souza (quarti di finale)
 Daniel Köllerer /  Adam Vejmelka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2008